Niemcy:
 Münzenberg – miasto w kraju związkowym Hesja, w powiecie Wetterau
 Münzenberg – były urząd

Osoby:
 Gottfried Münzenberg – niemiecki fizyk
 Reinhold Münzenberg – niemiecki piłkarz

Inne:
 Münzenberg – zamek